Ампква, Ампкуа () — название нескольких отдельных групп индейцев, проживающих в южно-центральной части современного штата Орегон в США. Также может означать:

  — неинкорпорированная коммуна в Орегоне.
 Ампкуа — река в Орегоне.
 
 
  — национальный лес в Орегоне.
  — округ в Орегоне, существовавший с 1851 по 1862 год.
  — название двух ныне не существующих факторий в Орегоне, функционировавших в 1832—1862 годах.

См. также 
  — исчезнувший атабаскский язык
  — река в Орегоне
  — река в Орегоне
 Umpqua Holdings Corporation — американская финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой в Портленде (Орегон).
  — небоскрёб в Портленде.